Спаак — фамилия:

 Спаак, Катрин (1945—2022) — бельгийская и итальянская актриса и певица
 Спаак, Поль-Анри (1899—1972) — бельгийский политический и государственный деятель
 Спаак, Шарль (1903—1975) — бельгийский сценарист и кинорежиссёр.